Список обладателей почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» (ЗМС) по радиоспорту. Также указаны их позывные. Звание ЗМС присуждается Приказом Минспорта России (ранее — его предшественниками).

1990-е 
1995
 Гулиев Чермен Казбекович — UA3BL

1997
 Хачатуров Константин Хачатурович — RU3AA, UW3HV. Удостоверение № 468 от 30.12.1997, приказ № 10-А Государственного комитета РФ по физкультуре и туризму.
 Королев Лев Афанасьевич. Удостоверение № 396, приказ № 3А Государственного Комитета РФ по физической культуре и туризму от 28.02.1997 г.

2000—2009 
2000
 Пашнин Евгений Валерьевич — RV9CPV. Приказ № 11А от 14 апреля 2000 года.
 Куликов Александр Фёдорович — RA1C.
2003
 Травин Вадим Александрович — RX4W, ранее RA9JX
2004
 Александренко Сергей Григорьевич — RA3CW, ранее UA4NBJ 
 Меланьин Андрей Владимирович — RM3F, UA3DPX
2009
 Панченко Евгений Иванович

2010—2019 
2010
 Губарев, Роман Николаевич
 Шаршенов, Бактыбек Чынгышбаевич

2011
 Коломнина Екатерина Сергеевна
 Голубева Виктория Владимировна
 Гиклова Наталья Викторовна

2012
 Михайлов Алексей Павлович — RA1A
 Аксёнов Владимир Владимирович — RW1A
 Куриный Юрий Алексеевич — RG9A

2013
 Буклан Игорь Борисович — RU3A
 Гуськов Дмитрий Евгеньевич — R3DCX
 Орлов Александр Леонидович - RW4WR
 Мельникова Татьяна Константиновна

2014
 Усов Олег Николаевич — R8CT, UA9CDV

2015
 Райкова Светлана Александровна

2017
 Гончаров Александр Николаевич — R3ZZ

2018
 Коннов Александр Александрович — RL9A
 Лосев Вячеслав Витальевич — R9CM

2019
 Чернобровин Виктор Павлович — RZ8A

2020 год и позднее 
2020
 Полянский Сергей Николаевич — RA9AA
 Падерин Илья Игоревич — RN9A
 Родионов Богдан Ильич

2021
 Радченко Леонид Витальевич - RA5A

См. также 
 Спортивная радиопеленгация
 Заслуженный мастер спорта России
 Список заслуженных мастеров спорта Украины по радиоспорту
 Список мастеров спорта России международного класса по радиоспорту

Примечания

Ссылки 
 Присвоение спортивных званий и квалификационных категорий // Союз радиолюбителей России.

Радиоспорт
Радиоспорт в России